Schareck steht für:

 Schareck, auch Hohes Schareck (), ein Berg der Goldberggruppe in den Hohen Tauern in Österreich, höchster Punkt des Skigebiets Mölltaler Gletscher
 Schareck (Heiligenblut), auch Heiligenbluter Schareck (), ein Berg der Goldberggruppe in den Hohen Tauern in Österreich, Skigebiet in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner
 Schareck (Radstädter Tauern) (), ein Berg in den südöstlichen Radstädter Tauern (Gemeinden Tweng und Sankt Michael im Lungau)

Schareck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schareck (* 1944), deutscher ehemaliger Versicherungsmanager und -funktionär
 Heribert Schareck (1923–2010), deutscher Jurist in der Finanzverwaltung
 Wolfgang Schareck (* 1953), deutscher Mediziner, Rektor der Universität Rostock